Ivan Drašković (u. 1234.)
Ivan I. Drašković
Ivan II. Drašković
Ivan III. Drašković
Ivan IV. Drašković
Ivan V. Drašković
Ivan VIII. Drašković